Паризії — кельтські племена, що проживали на території сучасної Франції, у долині Сени
 Паризії — кельтські племена, що проживали на території сучасної Англії, у районі графства Йоркшир

Див. також 
 Белги